Municipio de Roanoke puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roanoke (condado de Northampton, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Northampton.
 Municipio de Roanoke (condado de Warren, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Roanoke (condado de Woodford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.